Flandria-Carpentier-Shimano, equip ciclista belga de ciclisme en ruta que va competir entre 1959 a 1979
 Biografies
 Adolphe Claire Le Carpentier (París, 1809 - 1869), músic francès 
 Alejo Carpentier (Lausana, Suïssa, 1904 – París, 1980), novel·lista i narrador cubà 
 Georges Carpentier (Liévin, Pas-de-Calais, 1894 - París, 1975), boxejador francès